Стёпкин — русская фамилия. Известные носители:

 Стёпкин, Валерий Петрович — донецкий краевед, бонист, автор нескольких книг.
 Стёпкин, Василий Фёдорович (1908—1993) — советский партийный и государственный деятель, председатель Омского облисполкома.
 Стёпкин, Владимир Александрович (1965—1995) — старший лейтенант милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Стёпкин, Сергей Михайлович (род. 1978) — российский боксёр, промоутер боксёрских матчей.
 Стёпкин, Юрий Викторович (род. 1971) — российский дзюдоист, бронзовый призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта.